Pesche ima više značenja:
 Pesche, Caserta
 Pesche, Isernia
 Pesche, Piacenza